Die Singapur Super Series 2007 waren das fünfte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Es fand vom 1. Mai bis zum 6. Mai 2007 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lin Dan
  Bao Chunlai
  Chen Jin
  Peter Gade
  Chen Hong
  Lee Chong Wei
  Chen Yu
  Kenneth Jonassen

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Xie Xingfang
  Zhang Ning
  Zhu Lin
  Xu Huaiwen
  Lu Lan
  Pi Hongyan
  Yao Jie
  Wang Chen

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Fu Haifeng / Cai Yun
  Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Candra Wijaya /  Tony Gunawan
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
  Anthony Clark / Robert Blair
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Zhang Yawen / Wei Yili
  Chien Yu-chin / Cheng Wen-Hsing
  Lee Kyung-won / Lee Hyo-jung
  Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
  Gao Ling / Zhang Jiewen
  Zhao Tingting / Yang Wei
  Greysia Polii / Vita Marissa
  Jiang Yanmei / Li Yujia

Resultate

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Nova Widianto / Liliyana Natsir
  Xie Zhongbo / Zhang Yawen
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Zheng Bo / Gao Ling
  Anthony Clark / Donna Kellogg
  Nathan Robertson / Gail Emms
  Flandy Limpele / Vita Marissa

Resultate

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite.
 Tournamentsoftware.com: 2007 Singapur Super Series.

2007
BWF Super Series 2007